Ōtsubo ist der Familienname folgender Personen:

 Fumio Ōtsubo (* 1945), japanischer Manager
 Hirokazu Ōtsubo (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Takanobu Ōtsubo (* 1976), japanischer Langstreckenläufer